Бдинци е производна дума от Бдин (старо име на Видин) и негови производни. Думата може да се отнася за някое от следните понятия.

Свързани с Видин 
 бдинци – жители на Бдин (т.е. средновековен Видин)
 бдинци – спортисти от спортни клубове „Бдин“ (аматьорски и професионални)
 бдинци – военнослужещи от „бдински“ военни формирования:
 Трети пехотен бдински полк (1884 – 1944)
 Шеста пехотна бдинска дивизия (1892 – 1918)
 „Бдинци“ – съкратено име на марша „Бдинци – лъвове, титани“ на 3-ти пехотен полк
 „Бдинци“ – централният площад в града, в чест на воините от 3-ти пехотен полк
 „Бдинци“ – друго име на паметника „Победен щурм“ на пл. „Бдинци“

Други 
 Бдинци – село в област Добрич, община Добричка